Haslop steht für:

 Mount Haslop, Berg im Coatsland, Antarktika
 Desiree Haslop, bürgerlicher Name der Sängerin Princess (* 1961)